Vágó Fanny (Szeged, 1991. július 23. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár. Nyolcszoros magyar bajnok, kétszer az az év női labdarúgója. Jelenleg a Ferencváros labdarúgója. Apja Vágó Attila labdarúgóedző.

Pályafutása

Klubcsapatokban
1999-ben a Tisza Volán csapatában kezdte a labdarúgást. Az élvonalban a Femina csapatában mutatkozott be, és a 2006–07-es idényben bajnokságot nyert a csapattal.

2007-ben a német Crailsheim csapatához szerződött, ahol egy idényt töltött el, majd 2008-as hazatérése után a Győri ETO labdarúgója lett.

2009-ben az MTK-hoz igazolt. A 2009–10-es szezonban bajnok és kupagyőztes lett a csapattal. A 2010–11-es idény alapszakasza után az izlandi bajnokság újonc csapatához, a Þróttur Reykjavíkhoz szerződött, ahol 2011 szeptemberéig játszott.

Ezt követően újra az MTK játékosa lett. 

Az osztrák St. Pölten gárdájánál négy évet húzott le és szezonjait bajnoki címekkel, gólkirálynőként fejezte be. 72 mérkőzésen 82 gólt termelt a "Farkasoknál". 

2019-től a Ferencváros labdarúgója.

A válogatottban

2007. március 14-én mutatkozott be a válogatottban, Szlovákia ellen, Szencen, ahol a csapat 3–2-re győzött. Ekkor 15 éves, 7 hónapos és 19 napos volt, így a második legfiatalabban debütáló labdarúgó volt a magyar női válogatottban 2013. március 6-ig, amikor Kaján Zsanett két hónappal fiatalabban bemutatkozott a válogatottban.

2020 márciusában részt vett a Alanyában rendezett Török-kupán, ahol ezüstérmet szerzett a nemzeti tizeneggyel.

Edzőként
2021. szeptember 13-án a Ferencvárosi TC női csapatának lett a vezetőedzője.

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
 Magyar bajnok (8):
1. FC Femina (1): 2006–07
MTK Hungária (5): 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14
Ferencváros (2): 2020–21, 2021–22
 Magyar kupagyőztes (5):
MTK Hungária (3): 2009–10, 2012–13, 2013–14
Ferencváros (2): 2018–19, 2020–21 

 Osztrák bajnok (4):
St. Pölten (4): 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19
 Osztrák kupagyőztes (3):
St. Pölten (3): 2015–16, 2016–17, 2017–18

Egyéni 
 Osztrák gólkirálynő (4):
St. Pölten (4): 2015–16  (19 gól), 2016–17  (21 gól), 2017–18 (18 gól), 2018–19 (24 gól)

 Magyar gólkirálynő (2):
Ferencváros (2): 2019–20 (19 gól), 2020–21 (28 gól)

 Az Év női labdarúgója (2): 2012, 2015

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 Fanni Vágó soccerway.com

További információk 
 
 
 
 

1991-ben született személyek
Élő személyek
Szegediek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Femina labdarúgói
A Győri ETO női labdarúgói
Az MTK női labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói
Az SKN St. Pölten női labdarúgói
A Ferencváros női labdarúgói